La Parroquia de San Bartolomé es una iglesia gótica con una portada renacentista e interiores barrocos del municipio de La Ginebrosa (Bajo Aragón, provincia de Teruel).

Historia 
La primera iglesia documentada en la Ginebrosa es del siglo XIII y debía de ser románica. El actual edificio, que sustituyó a la iglesia románica, es de estilo gótico tardío de los siglos XIV y XV. Planta de una sola nave, de cabecera poligonal y capillas entre los contrafuertes. Se accede al templo por una pequeña portada renacentista con arco de medio punto moldurado, decorado con gruesas molduras y flanqueado por dos pilastras de fuste estriado y capitel liso; las pilastras soportan un entablamiento encima del cual hay un gran frontón triangular con hornacina. La portada renacentista está a su vez cobijada por un grueso cuerpo en saledizo, cuyo límite inferior se define por un arco de medio punto y el superior por una estructura de doble vertiente. En el ángulo superior de este elemento se dispone un gran escudo de la Ginebrosa. En el siglo XVII hubo importantes trasformaciones como la construcción de bóvedas de crucería estrellada en los dos primeros tramos de la nave. También se terminó el coro alto sostenido por un arco rebajado. Se cubrió el interior de la iglesia con estucados y pinturas. En el lateral de la iglesia, junto al lado del evangelio, se levanta la torre del campanario, cuadrada, de dos cuerpos y rematada con chapitel.

Enlaces externos 
 IGLESIA DE SAN BARTOLOMÉ Teruel -  Bajo Aragón -  La Ginebrosa -  La Ginebrosa
 Parroquia de San Bartolomé - LA GINEBROSA (ARAGÓN)

Iglesias de la provincia de Teruel